Ikić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Ikić (* 1982), serbischer Filmregisseur
 Ivan Ikić (Fußballspieler) (* 1999), kroatischer Fußballspieler 
 Drago Ikić (1917–2014), kroatischer Immunologe